De Gauliga Bayern 1942/43 was het tiende voetbalkampioenschap van de Gauliga Bayern. Vanwege de perikelen in de Tweede Wereldoorlog werd de Gauliga onderverdeeld in twee regionale groepen. FC Nürnberg werd kampioen van de groep Noord en 1860 München van groep Zuid. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Nürnberg werd meteen uitgeschakeld door VfR Mannheim. 1860 versloeg VfB Stuttgart en Kickers Offenbach en verloor dan in de kwartfinale van First Vienna FC.

BSG WKG Neumeyer Nürnberg nam de naam VfL Nürnberg aan.

Eindstand

Groep Noord

Groep Zuid

Externe links
 Euroleagues

Gauliga Bayern
Duits competitievoetbal 1942/43